Умбет — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Умбет — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Умбет — село в Улытауском районе Карагандинской области.
 Умбет — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.